Roßfeld bzw. Rossfeld ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden und Ortschaften:
 Rossfeld, Gemeinde südlich von Straßburg im Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Roßfeld (Bad Rodach), Ortsteil von Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Rossfeld (Bern), Teil des Felsenau-Quartiers auf der Engehalbinsel in Bern, Schweiz
 Roßfeld (Crailsheim), Stadtteil und Dorf von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Berge und Almregionen:
 Roßfeld (Göllstock) (1537 m), Gipfel und Almregion des Göllstocks in den Berchtesgadener Alpen
 Roßfeld, Almregion im Hagengebirge in den Berchtesgadener Alpen, siehe Hohe Roßfelder
 Roßfeld, Sporn am Trauf der Schwäbischen Alb bei Gönningen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, mit aufsitzendem Roßberg (Schwäbische Alb) (869,6 m)

Roßfeld ist ein Familienname:
 Arnold Roßfeld (Arnold Rossfeld; vor 1688–nach 1690), niederländischer Bildhauer

Siehe auch:
 Rosefeldt
 Rosenfeld